Список станцій Українських залізниць

Ц